Miejscowości w USA:
 Yanceyville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Caswell
Gminy w USA:
 Yanceyville (ang. Yanceyville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Caswell